Bloodlines (album); muziek album van Spirits Burning
Bloodlines (Blade); aflevering uit Blade: The Series; 1e seizoen, aflevering 4
Bloodlines (Cannon); aflevering uit Cannon; 5e seizoen, aflevering 23
Bloodlines (CSI); aflevering uit CSI: Crime Scene Investigation; 4e seizoen; aflevering 23
Bloodlines (McLeod); aflevering uit McLeod's Daughters; nummer 181
Bloodlines (MSW); aflevering uit Murder She Wrote; 10e seizoen, aflevering 6
Bloodlines (Stargate SG-1); aflevering van de serie Stargate
Bloodlines (Star Trek: TNG); aflevering uit Star Trek: The Next Generation; 7e seizoen, aflevering 22
Bloodlines (Taggart); aflevering uit Taggart (1999)
Bloodlines (Pretender); twee afleveringen uit The Pretender; 2e seizoen afl. 21 en 22
Bloodlines (Rifleman); aflevering uit The Rifleman
Bloodlines (Vampire); aflevering uit The Vampire Diaries (televisieserie), 1e seizoen; aflevering 11
Bloodlines (X-Men); aflevering uit X-Men (animatieserie); 4e seizoen, aflevering 7
Bloodlines: Murder in the Family; televisiefilm uit 1993
Bloodlines: Legacy of a Lord; film uit 1997
Bloodlines (2004); film uit 2004
Bloodlines (2005); film uit 2005
Bloodlines, originele titel voor Striking Range uit 2006
Bloodlines (2007); film uit 2007
Bloodlines (Geist); begrip uit Geist
Castlevania: Bloodlines; computerspel
Assassin’s Creed Bloodlines; computerspel 
Bloodlines (Hellblazer): serie binnen Hellblazer
Bloodlines (roman), een boek van van Richelle Mead

Zie ook:
 Bloodline (doorverwijspagina)